

Bułgaria 
 Tatarewo – wieś w obwodzie Chaskowo
 Tatarewo – wieś w obwodzie Płowdiw